Pašalić ist der Familienname folgender Personen:

 Ivić Pašalić (* 1960), kroatischer Politiker und Ministerpräsident
 Marco Pašalić (* 2000), kroatisch-deutscher Fußballspieler
 Mario Pašalić (* 1995), kroatischer Fußballspieler